Алекса́ндр Хаза́нов:
 Хазанов, Александр Борисович (1906—1984) — хоровой дирижёр и педагог, народный артист РСФСР.
 Хазанов, Александр Ильич (1930—2018) — врач-неонатолог, автор первого в СССР клинического руководства по неонатологии.
 Хазанов, Александр Леонидович (1979—2001) — американский математик.